Detta är en lista över sjöar i Skövde kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Skövde kommun.

Lista

Skövde kommun
 Lista